Лата — відрізнювальний знак євреїв у Третьому Рейху
 Лата — психічний розлад
 Ла́та, латка — шматок тканини або шкіри, яким зашивають дірки в одязі, взутті.
 Ла́та — елемент дахової обрешітки, довга жердина або дошка, яку кладуть упоперек кроков.
 Лата — довга дерев'яна, металева чи пластикова пластинка, що вставляється в спеціальну кишеню (латкишеню) вітрила для надання йому жорсткості і необхідної форми.

Топонім 

 Лата — місто на Соломонових Островах
 Лата — річка в Росії, у Свердловській області
 Лата — вулкан на острові Тау, Американське Самоа

Див. також 
 Лати
 Лейта (Latah) — округ у штаті Айдахо, СШа.

Примітки